Il singolare del torneo di tennis Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Danai Udomchoke che ha battuto in finale Paul Goldstein 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (quarti di finale)
 Paul Goldstein (finale)
 Björn Phau (primo turno)
 Kevin Kim (quarti di finale)

 Danai Udomchoke (Campione)
 Gilles Müller (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Sam Querrey (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2006